Hislopia är ett släkte av mossdjur. Hislopia ingår i familjen Hislopiidae. 

Hislopia är enda släktet i familjen Hislopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hislopia